Il doppio del Campionati Internazionali di Sicilia 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja e Fabrice Santoro erano i detentori del titolo, ma solo Corretja ha partecipato in coppia con Jose Antonio Conde.

Conde e Corretja hanno perso nei quarti di finale contro Cristian Brandi e Emilio Sánchez.

Andrew Kratzmann e Marcos Ondruska hanno battuto in finale 7–6, 6–4 Brandi e Sánchez.

Teste di serie
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
 Hendrik Jan Davids /  Stephen Noteboom (primo turno)
 Cristian Brandi /  Emilio Sánchez (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Campionati Internazionali di Sicilia 1996
ATP Tour 1996